Флаг Лебедя́нского муниципального района Липецкой области Российской Федерации.

Описание 
«Флаг Лебедянского района представляет собой прямоугольное полотнище с соотношение ширины к длине 2:3, разделённое по горизонтали на две неравные полосы: верхнюю синюю в 5/6 ширины полотнища и зелёную в 1/6 ширины полотнища, воспроизводящее в центре гербовую композицию: стоящего на зелёной полосе белого лебедя с жёлтыми глазами, клювом и лапами».

Обоснование символики 
Центр района — город Лебедянь основан в конце XVI века на правом берегу Дона как сторожевой пункт на юго-восточных рубежах Русского государства. Название района отражено центральной фигурой композиции флага — лебедем, что в геральдике считается классическим способом создания флага. Лебедь — символ постоянства, верной, чистой любви, неразлучности.

Белый цвет (серебро) символизирует чистоту, мудрость, благородство, мир, взаимосотрудничество.

Жёлтый цвет (золото) символизирует прочность, величие, интеллект, великодушие, богатство.

Синяя часть полотнища дополняет символику и аллегорически показывает географическое расположение района по берегам реки Дон.

Синий цвет (лазурь) — символ мира, искренности, чести, славы, преданности, истины и добродетели.

Примечания